Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 39-es, illetve 39A és 39B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 39-es busz (Baja)

 39-es busz (Budapest)
 39A busz (Budapest)megszűnt
 39A busz (Budapest)megszűnt
 39B busz (Budapest)megszűnt

 39-es busz (Debrecen)
 39X busz (Debrecen)

 39-es busz (Miskolc)megszűnt 2006-ban

 39-es busz (Pécs)

 39-es busz (Székesfehérvár)megszűnt 2012-ben